Valour FC is een Canadese voetbalclub uit Winnipeg, Manitoba. De club is opgericht in 2017 speelt in de Canadian Premier League. Valour FC speelt de thuiswedstrijden in het IG Field.

Resultaten 
In 2019 en 2020 haalde Valour FC de 6e plaats in de CPL, gevolgd door een 5e plaats in zowel 2021 als 2022. In 2021 wist de club de kwartfinale van het Canadian Championship te behalen.

Seizoen 2019

Selectie

Externe link 
 Officiële website

Valour, FC
Sport in Winnipeg